Кабул може да се отнася за:

 Кабул – столицата на Афганистан;
 Кабул – река, протичаща през едноименната столица;
 Кабул – провинция в Афганистан;
 Кабул – връх в Рила.